La pérdida es la carencia o privación de lo que se poseía. Artículos relacionados son:

 Diferentes enfermedades:
La pérdida de la conciencia.
La pérdida de audición.
La pérdida de visión o ceguera.
Los algoritmos de compresión con pérdida y sin pérdida de información.
La pérdida de memoria informática.
Los conceptos aerodinámicos de entrada en pérdida y Velocidad de entrada en pérdida.
La pérdida de carga experimentada en dinámica de fluidos.
En contabilidad, la pérdida corresponde a un resultado contable negativo.
La expresión sin pérdida de generalidad, utilizada en demostraciones matemáticas.